Filoteu d'Alexandria, patriarca d'Alexandria al .
 Filoteu Cocci, patriarca de Constantinoble al .
 Filoteu Monjo o Filoteu Sant, monjo grec romà d'Orient d'època incerta.
 Filoteu, escriptor eclesiàstic grec, identificat com la mateixa persona que Teòfil el Protoespatari.